Peter Stone (1930-2003) – sceneggiatore statunitense
 Peter Stone (1954) – calciatore australiano
 Peter G. Stone (1957) – archeologo britannico
 Peter Stone (1971) – informatico statunitense